Okręg wyborczy South West Norfolk powstał w 1885 i wysyła do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg obejmuje południowo-zachodnią część hrabstwa Norfolk.

Deputowani do Izby Gmin z okręgu South West Norfolk

Linki zewnętrzne 
 South West Norfolk na UK Polling Report 

South West Norfolk